ERI har flere betydninger.
 ERI (idrætsforening) − lokal idrætsforening der er beliggende i Rantzausminde
 Royal Infirmary of Edinburgh − hospital beliggende i Edinburgh, Skotland